Bramley kan syfta på:

 Bramley (äpple) – en engelsk äppelsort
 Bramley, Derbyshire – en ort i Derbyshire, England
 Bramley, Hampshire – en ort och civil parish i Hampshire, England
 Bramley, South Yorkshire – en ort och civil parish i South Yorkshire, England
 Bramley, Surrey – en ort i Surrey, England
 Bramley, West Yorkshire – en ort i West Yorkshire, England